baron Edgar Kesteloot, né en 1922, scientifique et homme de télévision belge ;
 Lilyan Kesteloot, 1931-2018, chercheuse belge pionnière de l'étude des littératures francophones de l'Afrique noire  ;
 Vincent Kesteloot, né en 1995, joueur belge de basket-ball.